Unix File System